«Книга гаданий» («Гадательная книга», Ïrq bitig) — древнетюркский памятник, предположительно IX века. Относится ко времени Уйгурского каганата. Представляет собой бумажную книгу, размером 13,75 на 8,75 см, состоящую из 104 страниц, написанную от руки древнетюркским письмом.

Обнаружение и исследование 
В 1907 году «Книга гаданий» в числе других рукописей была приобретена археологом А. Стейном у служителя храма «Пещера 1000 будд», приблизительно в двадцати километрах от оазиса Дуньхуан (провинция Ганьсу, Китай). Первые исследования и публикация принадлежат датскому тюркологу Вильгельму Томсену. Ныне хранится в Британском музее (Лондон).

И. В. Стеблева реконструировала в тексте книги стихотворную форму. В 2005 году был издан поэтический перевод «Книги гаданий» на русский язык, выполненный А. В. Преловским.

Содержание 
Книга была предназначена для «младшего динтара» и «бурвагуру» — служителей манихейской общины — а также для рядовых членов общины. Она состоит из 65 поэтических миниатюр, содержащих описания различных объектов, существ, ситуаций, каждая из которых заканчивается выводом «это хорошо» или «это плохо».

Как технически осуществлялось гадание по этой книге, неясно. По мнению ряда ученых, книга представляет собой сонник.

Образец текста 

Отрывки из поэтического перевода Анатолия Преловского

— 8 —
Я — змея златоглавая, мне
златокожее брюхо мое
рассекли беспощадным мечом,
и теперь мне — ползти из норы,
голове моей — дом покидать…
Это, знайте, — совсем не к добру.

…

— 10 —
Я — храбрый тигр, стою, зевая,
потягиваясь, в камышах.
Чуть видно голову, а тело
всё для прыжка напряжено…
И знайте: это — хорошо.

…

— 22 —
Уронивши в озеро
зеркальце своё
утром плачет женщина
вечером рыдает…
Знайте: это — плохо,
плохо и печально.
 
— 23 —
Юноша в лесу нашёл
пёстрый хвост кукушки —
пусть он перья как султан,
водрузит на шапку…
Это — очень хорошо,
говорят, что к счастью.

Примечания

Литература 
 Thomsen V. Dr. M. A. Stein`s Manuscripts in Turkish «Runic» Script from Miran and Tun-huang. Published and Translated by… JRAS, January, 1912, 181—227
 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. — М.-Л., 1951. — С. 80 — 92
 Каменные письмена. Древнетюркская поэзия VI—XII веков / Сост., пер., лит. обр. А. В. Преловского. — М.: Новый ключ, 2005. ISBN 5-7082-0147-9
 Кляшторный С. Г. Манихейский мотив в древнетюркской «Книге предзнаменований»  // Тюркологический сборник 2005. Тюркские народы России и Великой степи. — М.: Издат. фирма «Восточная литература» РАН, 2006.

Ссылки 

 сканированный рукопись bl.uk клик 'large image' для 1489×1107 px
 Транслитерация и английский перевод текста 

Книги по алфавиту
Уйгурская культура
Литература на тюркских языках
Письменность тюркских народов
Манихейские тексты
Дуньхуанские рукописи